Broccolino – varietà linguistica parlata dagli italoamericani di Brooklyn nonché nome italianizzato di Brooklyn
 Egeo Broccolino – generale italiano
 Lidia Broccolino – attrice italiana